

Cinema 
 You Belong to Me – film del 1934 diretto da Alfred L. Werker
 Tu m'appartieni (You Belong to Me) – film del 1941 diretto da Wesley Ruggles
 You Belong to Me – film tv del 2002 diretto da Paolo Barzman

Letteratura 
 Sarai solo mia (You Belong to Me) – romanzo di Mary Higgins Clark del 1998

Musica 
 You Belong to Me – brano musicale di Joni James del 1952, reinciso da molti altri artisti tra cui Jo Stafford, Patti Page, Dean Martin, Bob Dylan e Carla Bruni
 You Belong to Me - singolo di Carly Simon del 1978
 You Belong to Me – singolo di Bryan Adams del 2015

Televisione 
 You Belong to Me – film per la televisione del 2002 diretto da Paolo Barzman